Lawton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lawton (Iowa)
Lawton (Michigan)
Lawton (North Dakota)
Lawton (Oklahoma)